Portugieser bezeichnet unter anderem:

 ein Uhrenmodell der schweizerischen Uhrenmanufaktur IWC
 die Rebsorten Blauer Portugieser, Grüner Portugieser und Grauer Portugieser
 die Quittensorte Portugiesische Birnenquitte

Siehe auch:
 Portugiese